Achille Piccini (1911-1995), footballeur italien
 Andrea Piccini (né en 1978), pilote automobile italien
 David Piccini (né en 1988), homme politique canadien en Ontario
 Giacomo Piccini (né en 1985), pilote automobile italien
 Cristiano Piccini (né en 1992), footballeur italien
 Isabella Piccini (1644 ou 1664-1732 ou 1734), artiste et religieuse italienne

Patronyme italien